Лашшу:
 Лашшу, Иштван (1797—1852) — венгерский статистик, географ.
 Лашшу — вступление в венгерском танце.